Сорок пятая симфония:

 Симфония № 45 (Гайдн), 1772
 Симфония № 45 (Хованесс), 1954

 0045